Хоре́н Ро́бертович Байрамя́н (; , село Коти, Тавушская область, Армения) — армянский и российский футболист, полузащитник клуба «Ростов» и сборной Армении.

Карьера 
Выпускник Ростовского областного училища олимпийского резерва (тренер — Сердюченко С. М.). После окончания училища выступал за молодёжный состав футбольного клуба «Ростов». Дебютировал в чемпионате России в 14 туре, в игре против «Рубина», выйдя на замену вместо Тимофея Калачёва на 80 минуте.

31 мая 2013 году попал в расширенный список студенческой сборной России для участия во Всемирной Универсиаде в Казани, 23 июня был включён в окончательный список игроков. В 2018 году был отдан в аренду в «Рубин». В 2019 году по окончании аренды вернулся в «Ростов».

Личная жизнь 
Женат, супругу зовут Астхик, имеют двух дочерей — Еву и Нину.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России 2015/16
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2012
 Обладатель Кубка ФНЛ: 2015

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ростов»
 Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян: «Ради карьеры на Дону отказался играть в Италии»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Рубин»
Натурализованные граждане России